Сен-Лора́н-лез-Еглі́з, Сен-Лоран-лез-Еґліз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 23 км на північний схід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 333 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 852,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Лоран-лез-Егліз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-лез-Егліз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна